Bundestagswahlkreis Essen steht für folgende Bundestagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Bundestagswahlkreis Essen I
 Bundestagswahlkreis Essen II
 Bundestagswahlkreis Essen III

Siehe auch:
 Bundestagswahlkreis Mülheim – Essen I